Sultanaat Witu
 Duits-Witu
 Witu-Protectoraat
 Witu (stad)